«Падение у озера со скульптурой» () — акриловая картина на холсте, написанная в 2000 году, одна из самых ранних живописных работ Сальваторе Гарау, является частью постоянной коллекции Музея Министерства внешних дел правительства Италии (Коллекция Палаццо Фарнезина) после приобретения в 2002 г.

История 
Картина была завершена в 2000 году и находится в коллекции Коллекция музея Фарнезина внутри Палаццо делла Фарнезина в Риме. Это неоромантическая живопись.

Описание 
«Падение у озера со скульптурой» показывает внимание Гарау к воде. «Гарау видит вызывающий воспоминания, страстный и романтический язык с оттенками цвета, которые создают мечтательную водную игру света и синих и синих теней, погружающихся в чёрную землю. Тема воды любима Гарау, который тщательно изучил движения, как естественные, так и решительные, посвятив этой теме несколько выставок».

Примечания

Литература 
 Guida al secondo piano — Collezione Farnesina, Salvatore Garau" (en italiano). Ministero Italiano Affari Esteri.

Ссылки 
 Collezione della Farnesina, Ministero degli Affari Esteri, collezionefarnesina.esteri.it | Collezione Farnesina Museum — official website 
 Collezione Farnesina Museum 

Произведения художников Италии
Сальваторе Гарау